

Венець () — село в Бургаській області. Входить до складу общини Карнобат.
 Венець () — село в Старозагорській області. Входить до складу общини Опан.
 Венець () — община в Шуменській області.
 Венець () — село в Шуменській області. Входить до складу общини Венець.

Населені пункти та їхні частини
 Венець — село в гміні Бжешць-Куявський Влоцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Венець — село в гміні Моґільно Моґіленського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Венець — село в гміні Ґдув Велицького повіту Малопольського воєводства
 Венець — село в гміні Ілув Сохачевського повіту Мазовецького воєводства
 Венець — частина села Поґожани в гміні Йодловник Лімановського повіту Малопольського воєводства

Примітки